Дардамты — топоним в Казахстане:

 Дардамты — село в Уйгурском районе Алматинской области.
 Дардамты — гора в центре хребта Кетмень (Узынкара).
 Дардамты — река в Казахстане.